Henry Nwosu (1961), Nigeriaans voetballer
Henry Nwosu (1980), Nigeriaans voetballer